Příjmení Indruch nese více různých osobností:

 Igor Indruch (* 1967) – český překladatel z angličtiny a spisovatel
 Lotar Indruch (1940–2006) – český politik
 Stanislav Indruch (1899–1974) – československý člen Sokola, olympionik a gymnasta
 Tomáš Indruch (* 1976) – český vodní slalomář, kanoista závodící v kategorii C1